est la formule brute de plusieurs isomères.

 1-désoxy-D-xylulose-5-phosphate, numéro CAS 
 2-désoxyribose-5-phosphate, numéro CAS